Фа́бер () — фамилия.

Известные носители 
 Фабер, Абрахам (1599—1660) — маршал Франции.
 Фабер, Андреас Вильгельм — датский писатель.
 
 Фабер, Армин — немецкий обер-лейтенант, пилот-истребитель люфтваффе.
 Фабер, Базилиус — немецкий учёный.
 Фабер, Гастон (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Фабер, Генрих (ок. 1490 — 1552) — немецкий теоретик музыки и музыкальный педагог.
 Фабер, Готгильф Теодор — публицист и дипломат.
 Фабер, Грегор (ок. 1520 — после 1554) — немецкий теоретик музыки.
 Фабер, Даниэль Тобиас — органист из Вюртемберга.
 Фабер, Джордж Стэнли (1773—1854) — английский богослов.
 
  (1922—2012) — голландско-немецкий военный преступник.
 Фабер, Кристоф (1682—1748) — лужицкий писатель.
 Фабер, Марк (род. 1946) — мировой топ-инвестор, финансист.
 Фабер, Матей (1587—1653), религиозный писатель, иезуит, католический священник.
 Фабер, Мориц Морицевич (1837—1921) — немецкий промышленник.
 Фабер, Петер — нидерландский актёр.
 Фабер, Петер Кристиан Фредерик — датский инженер, фотограф, поэт и общественный деятель.
 Фабер, Сандра — американская астроном и астрофизик.
 Фабер, Феликс (1441—1502) — доминиканский путешественник, историк.
 Фабер, Франс (1897—1933) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Фабер, Франсуа — люксембургский спортсмен, велогонщик.
 Фабер, Фредерик — датский естествоиспытатель.
 Фабер, Фредерик Уильям (1814—1863) — английский поэт и богослов.
 Фабер, Хорст — фигурист из Германии, призёр чемпионата мира.
 Фабер, Эрнест (род. 1971) — голландский футболист и футбольный тренер.
 Фабер, Эрнст (1839—1899) — немецкий миссионер, синолог и ботаник, лингвист, переводчик.
 Фабер, Эугениуш (1939—2021) — польский футболист.
 Фабер, Якоб (1450—1536) — французский гуманист, теолог, философ, теоретик музыки, математик.

См. также 
 Фабер дю Фор